First Strike – gruppo di personaggi dei fumetti DC Comics
 First strike – modalità di attacco nucleare preventivo
 First Strike – film del 1996
 First Strike – videogioco del 1989 per Commodore 64
 First Strike: Final Hour – videogioco del 2017 per Windows e Mac